Il singolare del torneo di tennis Ostdeutscher Sparkassen Cup 2005, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Vasilīs Mazarakīs che ha battuto in finale Boris Pašanski 6-3, 6-2.

Teste di serie 

Assente
 Vasilīs Mazarakīs (Campione)
 Stefano Galvani (quarti di finale)
 Sebastian Fitz (primo turno)

 Paul Logtens (primo turno)
 Francesco Piccari (primo turno)
 Philipp Petzschner (secondo turno)
 Mariano Albert-Ferrando (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Ostdeutscher Sparkassen Cup 2005